Die Badminton-Nationalliga A der Saison 2015/16 als höchste Spielklasse im Badminton in der Schweiz zur Ermittlung des nationalen Mannschaftsmeisters bestand aus einer Vorrunde im Modus Jeder gegen jeden und anschliessenden Play-off-Spielen. Meister wurde der BV St.Gallen-Appenzell.

Vorrunde

Final 
 BV St. Gallen-Appenzell – BC La Chaux-de-Fonds: 5:3

Weblinks 
 Website von Swiss Badminton

Nationalliga 2016
Nationalliga A 2015/16
Nationalliga A 2015/16